

Arte
Porzia – dipinto di Fra Bartolomeo
Bruto e Porzia – dipinto di Ercole de' Roberti

Astronomia
Porzia – satellite naturale di Urano
1131 Porzia – asteroide areosecante

Onomastica
Porzia – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi fittizi
Porzia – personaggio del Mercante di Venezia
Porzia – personaggio di Giulio Cesare

Persone
Porzia – figlia di Catone Uticense e moglie di Bruto

Pagine correlate
Portia
Porzio